Округ Гринбрайер () располагается в США, штате Западная Виргиния. Официально образован 20-го октября 1777 года. По состоянию на 2012 год, численность населения составляла 35 820 человек.

География 
По данным Бюро переписи США, общая площадь округа равняется 2 655 км², из которых 2 642 км² суша и 13 км² или 0,5 % это водоемы.

Соседние округа 
 Уэбстер (Западная Виргиния) — север
 Покахонтас (Западная Виргиния) — северо-восток
 Бат (Виргиния) — восток
 Аллегейни (Виргиния) — юго-восток
 Монро (Западная Виргиния) — юг
 Саммерс (Западная Виргиния) — юг-запад
 Фейетт (Западная Виргиния) — запад
 Николас (Западная Виргиния) — северо-запад

Демография 

По данным переписи населения 2000 года в округе проживает 34 453 жителей в составе 14 571 домашних хозяйств и 9 922 семей. Плотность населения составляет 13 человек на км². На территории округа насчитывается 17 644 жилых строений, при плотности застройки 7 строений на км². Расовый состав населения: белые — 95,23 %, афроамериканцы — 3,04 %, коренные американцы (индейцы) — 0,34 %, азиаты — 0,19 %, гавайцы — 0,01 %, представители других рас — 0,15 %, представители двух или более рас — 1,04 %. Испаноязычные составляли 0,68 % населения независимо от расы.

В составе 27,60 % из общего числа домашних хозяйств проживают дети в возрасте до 18 лет, 54,20 % домашних хозяйств представляют собой супружеские пары проживающие вместе, 10,20 % домашних хозяйств представляют собой одиноких женщин без супруга, 31,90 % домашних хозяйств не имеют отношения к семьям, 28,60 % домашних хозяйств состоят из одного человека, 13,40 % домашних хозяйств состоят из престарелых (65 лет и старше), проживающих в одиночестве. Средний размер домашнего хозяйства составляет 2,32 человека, и средний размер семьи 2,83 человека.

Возрастной состав округа: 21,60 % моложе 18 лет, 7,70 % от 18 до 24, 26,10 % от 25 до 44, 26,90 % от 45 до 64 и 17,70 % от 65 и старше. Средний возраст жителя округа 42 лет. На каждые 100 женщин приходится 92,50 мужчин. На каждые 100 женщин старше 18 лет приходится 88,80 мужчин.

Средний доход на домохозяйство в округе составлял 26 927 USD, на семью —  Среднестатистический заработок мужчины был  против  для женщины. Доход на душу населения составлял  Около 14,50 % семей и 18,20 % общего населения находились ниже черты бедности, в том числе — 23,70 % молодежи (тех кому ещё не исполнилось 18 лет) и 16,00 % тех кому было уже больше

См. также 
 Гринбрайерское привидение

В массовой культуре 

В округе Гринбрайер разворачивается действие фильма Поворот не туда

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт правительства округа Гринбрайер, штат Западная Виргиния
 Бюро посетителей округа Гринбрайер, штат Западная Виргиния
 Корпорация экономического развития округа Гринбрайер, штат Западная Виргиния
 Общественные школы округа Гринбрайер, штат Западная Виргиния
 Генеалогическая информация по округу Гринбрайер, штат Западная Виргиния
 Государственные лесные ресурсы округа Гринбрайер, штат Западная Виргиния
 Архивная и библиографическая информация по округу Гринбрайер, штат Западная Виргиния

Округа Западной Виргинии